Дженкинс, Пол:
 Дженкинс, Пол (1923—2012) — американский художник-экспрессионист.
  (1938—2013) — американский актёр.
  (1954—2018) — исполнительный директор Департамента солиситора казначейства и .
 Дженкинс, Пол (род. 1965) — британский писатель и автор комиксов.